Schalschelet gedola  ׀ ֓  (hebräisch שַׁלְשֶׁלֶת גְדוֹלָה, deutsch ‚große Kette‘) ist eine Folge zweier Tropen in der jüdischen Liturgie und zählt zu den biblischen Satz-, Betonungs- und Kantillationszeichen, den Teamim, die im Tanach erscheinen.

Begriffe 

Während in den Büchern des Prosa-Systems allgemein von Schalschelet gesprochen wird, welches dort jedoch sehr selten ist, wird in den Sifre Emet ausdrücklich vom Schalschelet gedola gesprochen, um diese Kombination von der nur dort vorkommenden Schalschelet qetanna zu unterscheiden. Als disjunktive Markierung besteht sie stets aus dem eigentlichen Schalschelet und einem angehängten Paseq.

Symbolik 
Die Symbolik soll die innere Dualität und Zerrissenheit des handelnden Subjekts der Erzählung verdeutlichen, was sich im Zögern in seinen äußeren Handlungen ausdrückt.

Grammatik 
Grammatikalisch ist Schalschelet gedola ein disjunktives (trennendes) Zeichen der zweiten Ebene an Stelle eines Segol-Segments. Im Gegensatz zum Segol geht dem Schalschelet weder ein konjunktiver Akzent noch ein disjunktiver Akzent der niedrigeren Ebene voraus, es steht immer alleine am Versanfang. Schalschelet ersetzt ein Segol, das das Ende eines Segments der zweiten Ebene signalisiert. Während ein Segol nie auf dem ersten Wort eines Satzes erscheinen kann, übernimmt das Schalschelet die Funktion eines Segols in solchen Fällen.

Melodie 

Die Länge von Schalschelet variiert bis zu circa 30 Tönen; die Anzahl ändert sich aber je nach dem Wort, auf dem sie verwendet wird. Solomon Rosowsky nennt eine Variante mit 18 Noten und schreibt dazu: „Von allen Tropen hat Schalschelet die kompliziertesten Phoneme“.

Einsatz 
Worte mit Schalschelet erscheinen ausschließlich am Anfang des Verses. Es erscheint in den 21 Büchern nur in Gen 19,16; Gen 24,12; Gen 39,8; Lev 8,23; Jes 13,8; Es 5,15 und Am 1,2. Ein mit Schalschelet betontes Wort bekommt musikalisch gesehen eine ganz besondere Aufmerksamkeit.

Genesis 19,16 
In  mit der Betonung auf dem Wort „wajitmahmah“ (; deutsch ‚und er verweilte‘): Es handelt sich dabei um den Moment, als Lot sich gerade in der Stadt Sodom befindet, die zerstört werden soll. Die Betonung soll dabei Lots Gefühl der Unsicherheit verdeutlichen.

Esra 5,15 
In  mit der Betonung auf dem Wort „lehu“ (biblisch-aramäisch לֵ֓הּוּ ‚zu ihm‘): Es handelt sich dabei um den Moment der Beauftragung mit dem Wiederaufbau des Jerusalemer Tempels unter Serubbabel und Jeschua.

Jesaja 13,8 
In  mit der Betonung auf dem Wort „weniwhalu“ (; dt.: „und erschreckt werden sie“): Es handelt sich dabei um den Moment, wo Gericht über die Völker gehalten wird. Die Betonung liegt dabei auf dem Gefühl der Bestürzung.

Vorkommen 

Die Tabelle zeigt das Vorkommen von Schalschelet (gedola) in den 21 Büchern und in den Sifre Emet. Während das im Ganzen extrem seltene Schalschelet qetana (Ohne Paseq) im Prosa-System überhaupt nicht vorkommt, finden wir das Schalschelet (mit Paseq) dort immerhin 7 mal. Im Vergleich dazu ist es im poetischen System (dort als Schalschelet gedola bezeichnet) zwar immer noch selten, aber doch wenigstens etwas häufiger.

Literatur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 William Wickes: A treatise on the accentuation of the three so-called poetical books on the Old Testament, Psalms, Proverbs, and Job. 1881 ().
 William Wickes: A treatise on the accentuation of the twenty-one so-called prose books of the Old Testament. 1887 ().
 Arthur Davis: The Hebrew accents of the twenty-one Books of the Bible (K"A Sefarim) with a new introduction. 1900 ().

Einzelnachweise 

Teamim